TR je lahko:
 Turčija (mednarodna avtomobilska oznaka)
 .tr, vrhnja internetna domena za Turčijo
 turščina (koda po standardu ISO 639-1)
 Technology Review, revija

Kratice